Stazione di Ozzano dell'Emilia, sulla ferrovia Bologna-Ancona;
 Stazione di Ozzano Monferrato, sulla ferrovia Mortara-Asti;
 Stazione di Ozzano Taro, sulla ferrovia Parma-La Spezia.